A147 (Groot-Brittannië), een weg in Groot-Brittannië
 A-147 (Rusland), een weg in Rusland